Erzbistum Utrecht ist

 der Name des altkatholischen Erzbistums; siehe Erzbistum Utrecht (altkatholisch)
 der Name des römisch-katholischen Erzbistums gleichen Namens; siehe Erzbistum Utrecht (römisch-katholisch)